Кугалы — значения:

Топоним 
 Кугалы — деревня, Чебаркульский район, Челябинская область, Россия
 Кугалы — вариант названия сел в Казахстане, см. Когалы